Осотно — деревня в Демянском районе Новгородской области. Входит в Полновское сельское поселение.

Население

Улицы 
В деревне две улицы: Центральная и Озёрная.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Демянского района